Копачов — название населённых пунктов на Украине:
 Копачов — село в Обуховском районе Киевской области.
 Копачов — село в Козелецком районе Черниговской области.